Adrian Krainer ist der Name folgender Personen:

* Adrian Krainer (Snowboarder) (* 1992), österreichischer Snowboarder
 Adrian R. Krainer (* 1958), uruguayisch-US-amerikanischer Molekularbiologe